

Cinema 
Debito di sangue (Blood Work) –  film di Clint Eastwood del 2002

Letteratura 
Debito di sangue (Blood Work) – romanzo di Michael Connelly del 1998
Debito di sangue (Blood Debt) – romanzo di Tanya Huff del 1997